Вероника Велес-Зузулова (, род. 15 июля 1984 года, Братислава) — словацкая горнолыжница, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном первенстве, участница четырёх Олимпийских игр, многократная победительница этапов Кубка мира. Чемпионка мира среди юниоров 2002 года в слаломе. Одна из двух представителей Словакии, побеждавших на этапах Кубка мира, наряду с Петрой Вльговой. Специализировалась в слаломе.

Спортивная биография 
Тренером Вероники были её отец Тимотей Зузула и Владимир Коварж.

В Кубке мира Зузулова дебютировала в 2000 году, в феврале 2004 года первый раз попала в тройку лучших на этапе Кубка мира. Первую победу одержала 29 декабря 2012 года в Земмеринге. Уже через несколько дней после первой победы Вероника выиграла параллельный слалом на этапе Кубка мира в Мюнхене. Своеобразный победный «дубль» Вероника повторила в середине января 2016 года в австрийском Флахау, когда выиграла подряд два этапа в слаломе. Лучшим достижением Зузуловой в общем зачёте Кубка мира является 11-е место в сезоне 2016/17. В сезоне 2015/16 и 2016/17 занимала второе место в зачёте слалома. Ещё дважды (2007/08 и 2012/13) Вероника была третьей в зачёте слалома.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити стала 32-й в гигантском слаломе, так же стартовала в слаломе, но не смогла финишировать.

На Олимпиаде-2006 в Турине стала 22-й в слаломе и 15-й в комбинации.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стартовала в двух дисциплинах: гигантский слалом — не финишировала, слалом — 10-е место.

Олимпийские игры 2014 года в Сочи была вынуждена пропустить из-за травмы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане заняла 17-е место в слаломе и 9-е место в команде. Велес-Зузулова также была удостоена чести нести флаг Словакии на церемонии открытия Игр.

За свою карьеру участвовала в восьми чемпионатах мира, выиграв серебро в командном первенстве в 2017 году в Санкт-Морице, лучший результат в личных дисциплинах — 4-е место в слаломе на чемпионате мира 2015 года.

27 апреля 2012 года в соборе святого Мартина в Братиславе вышла замуж за своего французского тренера Ромена Велеза () и взяла двойную фамилию.

Использовала лыжи и ботинки производства фирмы Salomon.

Завершила карьеру в 2018 году.

Выступления на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Победы на этапах Кубка мира (5)

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Персоналии по алфавиту
Горнолыжники Словакии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2018 года